Дністрові зорі:

 «Дністрові зорі» — громадсько-політичне, історико-краєзнавче, мистецьке видання.
 «Дністрові зорі» —  український фольклорний пісенний і танцювальний фестиваль.